Владимир Чирков:
 Чирков, Владимир Григорьевич (1879—1947) — российский и советский инженер-строитель.
 Чирков, Владимир Николаевич  — аким города Караганда (март 2006 года — 27 мая 2006 года)